Nemzetség, általában férfiágú leszármazáson alapuló, rokonsági, vagy más összetartozási viszonyt tartalmazó társadalmi csoport
 Nemzetség (latinul genus vagy tribus), a biológiai rendszertani besorolásban az egyik fő kategória
 Nemzetség, a római család alapegysége, a nemzetség